Menschen in Gottes Hand steht für:

 Menschen in Gottes Hand (Film), deutscher Spielfilm von Rolf Meyer (1948)
 Menschen in Gottes Hand (Maxwell), Geschichten der Bibel, die von Arthur S. Maxwell für Kinder nacherzählt wurden